Кали:
 Кали — богиня смерти, разрушения и ужаса в индуизме.
 Кали — демон в индуизме, олицетворение Кали-юги.
 Кали — река в Непале и Индии, приток Гхагхры.
 Кали — национальное филиппинское боевое искусство.
 Кали — город на западе Колумбии, административный центр департамента Валье-дель-Каука.
 Кали — колумбийский наркокартель, действовавший в 1977—1998 годах.
 Кали — историческое название оксида калия, Кали едкое — гидроксида калия.

Персоналии 
 Кали, Ануар (род. 1991) — нидерландский и марокканский футболист.
 Кали, Винченца (род. 1983) — итальянская легкоатлетка.
 Кали, Дженнаро (1799—1877) — итальянский скульптор-неоклассицист и академист.
  (род. 1971) — американская актриса.
 Кали, Сирил (род. 1984) — французский футболист и футбольный тренер.

См. также 
 Башня Кали
 Кали-юга
 Калли